Портных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Портных, Борис Владимирович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Портных, Иван (род. 1976) — болгарский политик, кмет (мэр) Варны.